Zwarte Sluis (Assenede)
Zwarte Sluis (West-Vlaanderen)